Imigajiit bezeichnet:
 Imigajiit (Seengruppe, Ammassalik), Seengruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imigajiit (Seengruppe, Ittoqqortoormiit), Seengruppe im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland